E100 (i) – oznaczenie kurkuminy jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E
 E100 (ii) – oznaczenie ostryżu długiego (Curcuma longa), zwanego także kurkumą, jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E